«Приключения приходящей няни» () — кинофильм 1987 года.

Сюжет 

Старшеклассница Крис Паркер устраивается на работу приходящей няни. Когда ей из телефона-автомата с отдалённого шоссе звонит её лучшая подруга Бренда, сбежавшая из дома, Крис, вместе со своей подопечной Сарой, её старшим братом Брэдом, влюблённым в Крис, и Дэрилом, другом Брэда, отправляется на выручку.

В ролях

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1987 года
Фильмы о нянях
Молодёжные фильмы
Дебютные фильмы кинорежиссёров